Ålsø (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Norddjurs
Also Eden, een Britse band die zich beweegt op het gebied van de progressieve rock
Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO), een programma ontwikkeld door de American Academy of Family Physicians (AAFP)
Alsó-Feher County, een historische administratieve provincie (comitatus) van het Koninkrijk van Hongarije
ALSO Group, Zwitsers bedrijf, produceert en levert transportrollen, aandrijf-, keer- en kooitrommels, et cetera.